Folgende Liste sortiert Länder und Territorien nach ihrer Nettomigrationsrate. Die Rate wird aus der Anzahl der Personen, die in ein Land einwandern, minus der Anzahl der Personen die selbiges Land verlassen. In diesem Fall wird die Rate in der Anzahl der Migranten je 1.000 Einwohner ausgedrückt. Die Migrationsrate ist auch Indiz für die soziale Lage eines Landes. Hunger, Dürre, Arbeitslosigkeit und Krieg führen in der Regel zu Abwanderung, während sozialer Wohlstand, Arbeitskräftemangel und politische Stabilität Gründe für Zuwanderung sein können.

Die Gesamtbilanz der Ein- und Auswanderung eines Gebietes für einen bestimmten Zeitraum ist die Wanderungsbilanz. Diese wiederum beeinflusst den Migrantenanteil an der Gesamtbevölkerung.

Rangliste 
Länder sind sortiert nach der durchschnittlichen jährlichen Nettomigrationsrate im Zeitraum von 2010 bis 2015 angegeben. Für den Zeitraum von 2015 bis 2020 sind die Angaben Schätzungen, die auf aktuellen Trends beruhen. Alle Angaben stammen aus den World Population Prospects 2019 der Vereinten Nationen.

Nicht anerkannte Staaten oder Territorien sind in Kursivschrift geschrieben.

Siehe auch 
 Einwandereranteile nach Ländern

Einzelnachweise 

Nettomigrationsrate
Immigration nach Staat